Comitè Jurídic Interamericà, òrgan consultiu en temes jurídics de l'Organització dels Estats Americans
 Congrés Jueu d'Israel, branca regional del Congrés Mundial Jueu a Israel